Józef Wandalin Mniszech (1670-1747) – kasztelan krakowski 
 Józef Jan Wandalin Mniszech (1742-1797) – chorąży wielki koronny